Филипяк — польская фамилия:
 Филипяк, Изабела (род. 1961) — польская писательница и филолог.
 Филипяк, Каспер (род. 1995) — польский профессиональный снукерист.
 Филипяк, Рышард (1932—2016) — польский хоккеист и хоккейный тренер.